La canapa indiana (Cannabis indica  Lam.) è una pianta del genere Cannabis.

Attualmente questa entità è riconosciuta come mera variante fenotipica di Cannabis sativa.

Note

Altri progetti 

Cannabaceae